Sipke Castelein (roeier), geboren 1941, Nederlands roeier
 Sipke Castelein (schaatser), geboren 1910, Nederlands marathonschaatser